Daedalus steht für:

 eine Figur der griechischen Mythologie, siehe Daidalos
 (1864) Daedalus, ein Asteroid aus der Gruppe der Apollo-Asteroiden
 Daedalus (1991), deutsch-schweizerischer Film von Pepe Danquart
 Daedalus Verlag, deutscher Buchverlag
 Dædalus (Zeitschrift), US-amerikanische Wissenschaftszeitschrift
 Projekt Daedalus, Studie zu einem interstellaren Raumschiff
 Daedalus-Projekt, ein Muskelkraftflugzeug-Projekt

Siehe auch:
 Daidalos (Begriffsklärung)
 Dédalo
 Dedalus